Bolotow bzw. Bolotowa ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wassiljewitsch Bolotow (1963–2013), russischer Bergsteiger 
 Andrei Timofejewitsch Bolotow (1738–1833), russischer Agrarwissenschaftler
 Jekaterina Wladimirowna Bolotowa (* 1992), russische Badmintonspielerin
 Joasaf Bolotow (1761–1799), russisch-orthodoxer Missionar in Alaska
 Natalja Dugarnimajewna Bolotowa (* 1963), russische Bogenschützin
 Nikolai Sergejewitsch Bolotow (* 1986), russischer Skilangläufer
 Wassili Wassiljewitsch Bolotow (1854–1900), russischer Orientalist und Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 (7858) Bolotov, ein Asteroid